Dimya är ett släkte av musslor. Dimya ingår i familjen Dimyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Dimya